Cowan je priimek več znanih oseb:
 Andrew Cowan (*1936), škotski voznik rallyja.
 Clyde Lorrain Cowan (1919—1974), ameriški častnik in fizik.
 Edward James McKenzie »Ed« Cowan (*1982), avstralski igralec kriketa.
 Elliot Cowan (*1976), angleški igralec.
 David Tennant Cowan (1896—1983), britanski general.
 Douglas E. Cowan, kanadski sociolog.
 Gary Cowan (*1938), kanadski golfist. 
 George A. Cowan (1920—2012), ameriški fizikalni kemik.
 Jerome Cowan (1897—1972), ameriški filmski in televizijski igralec.
 John Cowan (*1952), ameriški pevec soula in progresivnega bluegrassa in basist.
 Nelson Cowan (*1951), ameriški psiholog.
 Richard Eller Cowan (1922—1944), ameriški vojak, posmrtni prejemnik medalje časti.
 Rob Cowan (*1948), britanski radijski delavec in pisatelj.
 Sydney Edward Cowan, irski vojaški pilot in letalski as.
 Thomas »Tom« Cowan (*1969), škotski nogometaš.
 Wayne Cowan, ameriški rokoborec.